Värnamo is een Zweedse gemeente in de provincie Jönköpings län. Ze heeft een totale oppervlakte van 1392,0 km² en telde 32.464 inwoners in 2004.

Plaatsen 

Varnamo